Московское президентское кадетское училище имени М. А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации  — довузовское специализированное учебное заведение, находящееся в ведомстве Войск Национальной Гвардии РФ.

История 
Московский казачий кадетский корпус имени М. А. Шолохова открыт 2 сентября 2002 года на территории Юго-Восточного административного округа Москвы в районе Кузьминки. У истоков корпуса стояли потомственный казачий полковник, префект Юго-Восточного административного округа столицы В. Б. Зотов и Верховный атаман Союза казаков России А. Г. Мартынов.

В 2005 и 2006 годах в кадетском корпусе открыто два музея: комната-музей М. А. Шолохова и музей истории казачества.

Первым директором кадетского корпуса был назначен полковник Александр Волобоев, которого со времен сменил на этом посту полковник Шпиньков Михаил Данилович. Под его руководством в корпусе прошли масштабные ремонтные и строительные работы, были увеличены жилые и учебные площади. С 2022 года руководителем корпуса является полковник войск национальной гвардии РФ Дмитрий Николаевич Коваленко.

Описание училища 
В кадетском корпусе состоят 370 воспитанников, разделённых на 19 учебных групп. Срок обучения — 7 лет (с 5 по 11 классы).
На территории училища расположены:
 два четырёхэтажных общежития (спальных корпуса) на 380 спальных мест, в которых кадеты проживают в кубриках по 2-7 человек, с душевыми, санузлами, бытовыми комнатами, сушилками, кладовыми, а также комнатами досуга.
 четырёхэтажный учебно-административный корпус, в котором находятся два спортзала, тренажерный зал, учебная мастерская, кабинеты информатики, кабинеты русской словесности, географии, математики, истории, ОБЖ и ОВП, русского языка и литературы, иностранных языков, в том числе лингафонный кабинет. Создана научная база для занятий по биологии, химии, физике и астрономии.
 четырёхэтажный культурно-оздоровительный корпус, в котором расположился большой бальный зал, столовая с собственным производством, с посадочными местами на 390 человек, актовый зал на 400 посадочных мест, видеостудия, изостудия, хоровая студия, зал единоборств, кабинеты для индивидуальных творческих и спортивных занятий, входящих в систему дополнительного образования.
 библиотека с читальным залом, с фондом, составляющим более 10000 книг, брошюр, публикаций и журналов. В училище поступает печатная продукция Национальной Гвардии (книги по истории войск правопорядка, журналы "Росгвардия. Всегда на страже" и "Акакдемический вестник"), а также, с 2019 года налажен выпуск ежемесячного журнала "Кадет росгвардии".
 лазарет с приемными помещениями, изоляторами, палатами и стоматологическим кабинетом.

Все здания соединены между собой наземными и надземными крытыми переходами.

Также было построено с нуля здание спортивного клуба «Гвардеец», со спортивными залами различных направленностей. Также училищу был передан дом номер 30 по улице Маршала Чуйкова, который будет перестроен в корпус для училища.

Кроме того, на территории училища находятся два плаца, четыре современных спортивных городка, одна из первых в России аллея славы русских полководцев (включающая в себя бюсты Дмитрия Донского, Александра Невского, Петра Великого, Федора Ушакова, Павла Нахимова, Михаила Кутузова, Александра Суворова, Матвея Платова, Михаила Скобелева, Георгия Жукова), фонтан, сквер с памятником Сергию Радонежскому, сквер наук и искусств, метеостанция, спорткомплекс, поле для игры в футбол и баскетбольная площадка.

Помимо обычной школьной программы ученики осваивают строевую подготовку, верховую езду, стрельбу, рукопашный бой, изучают казачьи песни и танцы.
При корпусе имеется православный храм Святого Равноапостольного князя Владимира, освященный в ноябре 2011.

С 1 января 2016 года в соответствии с распоряжением Правительства РФ произошла смена названия учреждения Внутренних войск МВД РФ и училище меняет название на Московское президентское кадетское училище им. М. А. Шолохова Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ.

Музеи училища 
В училище функционируют два музея — Музей Истории казачества и мемориальная комната-музей М. А. Шолохова.

Музей Истории Казачества основан в 2005 г. Его фонд включает в себя более 700 музейных экспонатов, среди них личные вещи казаков, найденные в археологических раскопках, подлинные французские боеприпасы, найденные на Бородинском поле, детский парадный костюм XIX в., оригинальный казачий пояс с серебряными подвесками, седла, принадлежавшее казаку Михаилу Ермакову, чей потомок и подарил седло музею, приезжая в 2009 из Сан-Франциско, форма собственного Его Величества конвоя, подлинные вещи, принадлежавшие кадетам до революции, а также уникальная коллекция миниатюр, сделанных в единственном экземпляре историками, которые показывают мельчайшие детали казачьей формы.

Мемориальный Музей М. А. Шолохова создан в 2006 году, включает в себя большое количество уникальных экспонатов, среди них — бронзовый бюст Шолохова, авторства скульптора Вучетича, созданный в 1958 г. Он считается одним из самых удачных изображений писателя. Помимо него в музее представлены многочисленные фотографии, документы, копии рукописей, подлинное личное дело полковника М. А. Шолохова, а также, врученное 08.09.2016г комендантом Кремля, генерал-лейтенантом Хлебниковым Сергеем Дмитриевичем номерное эксклюзивное издание факсимильно воспроизведенного текста рукописей Книги 1 и Книги 2 романа Тихий Дон.

Оба музея побеждали в конкурсах и смотрах, а также были награждены особым Дипломом Администрации Президента Российской Федерации.

Начальники училища 
 полковник Волобоев Александр Николаевич (2002—2003)
 полковник Шпиньков Михаил Данилович (2003—2012)
 генерал-лейтенант запаса Чайников Владимир Васильевич (2012—2013)
 полковник, кандидат педагогических наук Перепеча Николай Николаевич (2013—2020)
 полковник внутренней службы, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, кандидат педагогических наук, профессор Зезюлин Федор Максимович (2020—2022)
 полковник Коваленко Дмитрий Николаевич (c 2022 года)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Училище на официальном сайте Департамента образования города Москвы
 Патриотическое воспитание в Московском казачьем кадетском корпусе имени М. А. Шолохова

Средние специальные учебные заведения Москвы
Казачество после 1991 года
Военные учебные заведения России
Появились в 2002 году в России
Кадетские корпуса России
Росгвардия
Кузьминки